NGM steht für:
 Bahnhof Gemünden (Main) (DS100-Code)

ngm steht für:
 Ngatik Men’s Creole (ISO 639-3-Code)

Abkürzung